Cal Sol (Abella de la Conca), masia d'Abella de la Conca
 Cal Sol (Cardona), masia de Cardona